Arlington je název celé řady sídel, jako například:

Velká Británie
 Arlington (Devon)
 Arlington (East Sussex)
 Arlington (Gloucestershire)

USA
 Arlington (Texas) – město v Texasu
 Arlington (Washington) – město ve státě Washington
 Arlington (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Arlington County – okres ve Virginii

 jiný význam
 Arlingtonský národní hřbitov ve Virginii